Тип «Иводзима» () — серия десантных вертолётоносцев США. Первые специализированные корабли этого класса, тип «Иводзима» были созданы на основе опыта эксплуатации переоборудованных в десантные вертолётоносцы авианосцев периода Второй мировой войны. Всего в 1959—1970 годах были построены семь кораблей этого типа. Они оставались на вооружении ВМС США в течение более чем трёх десятилетий, используясь ими в ряде конфликтов, включая Вьетнамскую войну и войну в Персидском заливе. Сняты с вооружения вертолётоносцы типа «Иводзима» были в 1992—2002 годах, будучи заменены новыми универсальными десантными кораблями типа «Уосп».

Представители

Литература 
 

Иводзима
Иводзима